Owen steht für:

 Owen (Name), Träger dieses männlichen Vornamens und Familiennamens
 Owen (Band), ein Musikprojekt aus Chicago
 USS Owen (DD-536), ein amerikanisches Kriegsschiff der Fletcher-Klasse
 Owen-Maschinenpistole, eine australische Infanteriewaffe
 Owen (Automarke), eine ehemalige britische Automobilmarke
 Owen (SAC), eine ehemalige britische Automobilmarke
 Owen Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1901)
 Owen Thomas Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1910)
 Owen Magnetic, ehemalige US-amerikanische Automarke
 R. M. Owen & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller und -händler
 OWEN – Mobile Akademie für Geschlechterdemokratie und Friedensförderung e. V., siehe Ruth Misselwitz  

Orte und andere geographische Objekte:

in Deutschland:
 Owen, eine Stadt in Baden-Württemberg
 Owen (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg

in den Vereinigten Staaten:
 Owen (Georgia), im Pierce County
 Owen (Indiana), im Clark County
 Owen (Kansas), im Montgomery County
 Owen (Oklahoma)
 Owen (Wisconsin), im Clark County
 Owen Center (Illinois)
 Owen County (Indiana), Verwaltungseinheit
 Owen County (Kentucky), Verwaltungseinheit

in Australien:
 Owen (South Australia)

in der Antarktis und Subantarktis:
 Owen Hills, Hügelgruppe in der Ross Dependency
 Owen Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Owen Peak, Berg im Palmerland
 Owen Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland
 Owen Shoals, Untiefen vor Südgeorgien
 Mount Owen (Antarktika), Berg im Palmerland

Außerdem:
 Dorsum Owen, ein Höhenrücken auf dem Mond

Siehe auch:
 Owen Township
 Mount Owen
 Owen-Stoltenberg-Plan (auch Konföderationsmodell oder Union der Republiken Bosnien-Hercegovinas), Versuch zur friedlichen Einigung im Bosnienkrieg
 Oven